KMG steht für:
 Kriegsmaterialgesetz, das Bundesgesetz über das Kriegsmaterial 514.51 der Schweiz
 Kapitalmarktgesetz in Österreich
 Karl-May-Gesellschaft
 KazMunayGas, kasachisches Mineralölunternehmen
 KMG Records, Killen Music Group (Buddy Killen), christliches Plattenlabel
 Klitschko Management Group, Vermarktungsagentur in Hamburg
 KMG Kliniken, Gesundheitskonzern
 Königin-Mathilde-Gymnasium Herford
 Koordinatenmessgerät 
 Krav Maga Global, weltweiter Verband für das israelische Selbstverteidigungssystem Krav Maga
 Kroon Machinebouw Groep, niederländischer Fahrgeschäftehersteller
 Flughafen Kunming-Changshui (IATA-Code), chinesischer Flughafen
 Kunming Wujiaba International Airport (IATA-Code bis 2012), ehemaliger chinesischer Flughafen

KM-G steht für:
 Grande Comore (ISO-3166-2-Ländercode), größte Insel der Komoren

KmG steht für:
 Kommanditgesellschaft (Schweiz)

kmg steht für:
 Kâte (ISO-639-3-Code), Papuasprache im Distrikt Finschhafen, Morobe Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung